Méditerranée - Frans naam voor de Middellandse Zee
 Méditerranée (departement) - departement tijdens Eerste Franse Keizerrijk
 Euregio Alpen Méditerranée - samenwerkingsverband in Frankrijk en Italië
 LGV Méditerranée - hogesnelheidsspoorlijn in Frankrijk

 Air Méditerranée - Franse luchtvaartmaatschappij
 Aéroport Montpellier Méditerranée - Franse luchthaven